Девик:
 Девик, Клод (Claude Devic; 1670—1734) — французский учёный, историк.
 Девик, Пола (род. 1965) — канадская актриса и фотомодель. 
 Девик, Эжен (Eugène Devic; 1858—1930) — французский врач.

См. также 
 Девич
 Вик